Gustavsburg steht für:
 Gustavsburg, barockes Schloss in Jägersburg
 Ginsheim-Gustavsburg#Stadtteil Gustavsburg, Hessen
 Schwedische Festung Gustavsburg, schwedische Festung im Dreißigjährigen Krieg an der Mainmündung im heutigen Stadtteil Gustavsburg, Hessen
 Name der Stadt Buchhorn (heute: Friedrichshafen) während der schwedischen Besetzung 1634